Franz Nissl kan syfta på:

* Franz Nissl (1852–1942), österrikisk elektroingenjör och industriman
 Franz Nissl (1860–1919), tysk neurolog och psykiater
 Franz Serafikus Nissl (1771–1855), österrikisk bildhuggare
 Franz Xaver Nissl (1731–1804), österrikisk bildhuggare